Standon – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Standon – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Standon – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Standon Green End – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)